Ein Scrubber ist 

 ein Gaswäscher
 eine Abgasreinigungsanlage für Schiffe, siehe Abgasentschwefelung in der Seeschifffahrt 
 ein sowjetischer Seezielflugkörper, siehe SS-N-1 Scrubber